Il singolare del Tianjin Open 2014, è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

È stata la prima edizione del torneo e Alison Riske ha conquistato il titolo battendo in finale Belinda Bencic con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jelena Janković (secondo turno)
 Peng Shuai (semifinale, ritirata)
 Belinda Bencic (finale)
 Varvara Lepchenko (quarti di finale)

 
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Alison Riske (campionessa)
  Mónica Puig (primo turno)
  Ajla Tomljanović (quarti di finale)

Qualificate 

  Shahar Peer (primo turno)
  Ljudmyla Kičenok (primo turno)

  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Elizaveta Kuličkova (secondo turno)

Wildcard 

  Liu Fangzhou (secondo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

  Wu Ho-ching (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

WTA Tour 2014
Tianjin Open 2014